Deklarace (z latinského declaratio) je termín s ekvivalentem k výrazům prohlášení (nezávislosti apod.), vyhlášení, manifest a podobně. V obecně rovině má více významů, ale může označovat také řadu historických dokumentů.

V obecném smyslu:

 nejširší význam termínu deklarace je veřejné politické prohlášení nebo projev obsahující závažný obsah velkého dosahu
 celní deklarace – prohlášení o ceně a obsahu zásilky při přepravě a celním řízení
 deklarace nulity je právnický výraz z oboru církevního práva s významem prohlášení neplatnosti manželství
 deklarace (při programování v informatice) – je předběžné označení různých vlastností tříd a jejich instancí, proměnných, procedur, konstant v počítačovém programu apod. 
 Deklarace nezávislosti
 mezinárodní deklarace

Historické deklarace 
Deklarace může označovat celou řadu historických dokumentů:
 Berlínská deklarace
 Buloňská deklarace
 Balfourova deklarace (1917)
 Cambridgeská deklarace
 Česko-německá deklarace
 Deklarace české šlechty v letech 1938 a 1939
 Deklarace čtyřiceti šesti
 Deklarace nezávislosti Spojených států
 Deklarace práv člověka a občana
 Deklarace tisíciletí
 Martinská deklarace
 Pilnická deklarace 
 Pražská deklarace
 Tříkrálová deklarace
 Washingtonská deklarace

Související články 
 charta
 preambule
 manifest

Externí odkazy